Евпория може да се отнася до:

 Евпория – митологична фигура
 Евпория – спътник на Юпитер